Титул футболист года в Южной Америке присуждается лучшему футболисту Южной Америки, играющему в южноамериканском клубе.

С 1971 по 1992 год присуждалась венесуэльской газетой «El Mundo», при этом результаты 1986—1992 годов являются неофициальными. С 1986 года звание лучшего футболиста года вручается на основании опроса уругвайской газеты El País. Победитель объявляется «Королём футбола Америки» ().

Награда вручается лучшему футболисту, представляющему страны КОНМЕБОЛ, и набравшему наибольшее число голосов по результатам опросов издания за прошедший календарный год. В современных опросах El País также участвуют игроки, выступающие в чемпионате Мексики, поскольку с 1998 года мексиканские команды принимают участие в розыгрышах Кубка Либертадорес; кроме того, сборная Мексики с 1993 года неизменно приглашается для участия в Кубке Америки. Учитываются выступления в составе национальных сборных и клубных южноамериканских кубках и чемпионатах, проводящихся под эгидой КОНМЕБОЛ и входящих в неё ассоциаций.

Победители и призёры голосований

Голосование «El Mundo» (1971—1985)

Голосование «El Mundo» (1986—1992, неофициальная версия)

Голосование «El País»

Статистика

По странам

По чемпионатам

По игрокам

По клубам

См. также 
 Футбольный тренер года в Южной Америке
 Символическая сборная года Южной Америки по футболу

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский футболист года на RSSSF
 Журнал El Mundo
 Журнал El Pais

Футбольные награды